Чемпіонат Ірландії з футболу 2003 — 83-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона водинадцяте здобув Шелбурн.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Лонгфорд Таун взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Ірландії 2003.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/6 грудня 2003

|}

Фінал 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 грудня 2003

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2003
Ірландія
2003 в Ірландії